Влади́мир Логвине́нко:
 Логвиненко, Владимир Алексеевич (род. 1965) — российский предприниматель и коллекционер.
 Логвиненко, Владимир Иванович (род. 1944) — украинский политик.